

Geografia

Austria 
 Ferndorf – gmina w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Villach-Land

Niemcy 
 Ferndorf – dzielnica Kreuztal

Zobacz też 
 TuS Ferndorf